Nowosjolowka () ist der Name russischer Orte:

 Nowosjolowka (Belaja), Dorf im Rajon Belaja, Oblast Kursk
 Nowosjolowka (Konyschowka), Dorf im Rajon Konyschowka, Oblast Kursk
 Nowosjolowka (Korenewo), Weiler im Rajon Korenewo, Oblast Kursk
 Nowosjolowka (Sudscha), Weiler im Rajon Sudscha, Oblast Kursk
 Nowosjolowka (Saratow), Dorf im Oblast Saratow
 Nowosjolowka (Swerdlowsk), Dorf im Oblast Swerdlowsk

Siehe auch:
 Nowoseliwka